Il doppio del torneo di tennis Croatia Open Umag 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Álex López Morón e Albert Portas che hanno battuto in finale Ivan Ljubičić e Lovro Zovko 6-1, 7-6(2).

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)

 Alberto Martín /  Antonio Prieto (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Sebastián Prieto (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2000
ATP Tour 2000